Maamendhoo kan syfta på:

 Maamendhoo (Gaafu Alif), ö, 
 Maamendhoo (Laamu), ö,